Mitrobuzanes de Sofena foi um rei de Sofena. Governou em 170 a.C. foi antecedido por Zariadres de Sofena, sendo seguido por um período durante o segundo século em que os sucessores são desconhecidos e ao qual se seguiu Artanes de Sofena.

Ele foi restabelecido no trono do Reino de Sofena por Ariarates Filopátor, rei da Capadócia. Artaxias I propôs a Ariarates que cada um assassinasse o jovem príncipe de Sofena que tinha em guarda, e que eles dividissem Sofena, mas Ariarates rejeitou esta ideia e recriminou Artaxias, levando Mitrobuzanes a ocupar o trono dos seus ancestrais.

Ver também 

Reis de Sofena